Cehici est un toponyme qui peut désigner :
Ćehići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čehići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Lovreč, comitat d'Istrie.